Nueva Ámsterdam (en inglés New Amsterdam y en neerlandés Nieuw-Amsterdam) puede referirse a:

Localidades 
 Nueva Ámsterdam, la población que dio origen a Nueva York.
 New Amsterdam (Indiana), pueblo en el condado de Harrison, Indiana, Estados Unidos.
 New Amsterdam (Guyana), ciudad en la región de Berbice Oriental-Corentyne, Guyana.
 New Amsterdam (Wisconsin), comunidad no incorporada en la ciudad de Holland, condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos.
 Nieuw-Amsterdam (Surinam), capital del distrito de Commewijne, Surinam.
 Nieuw-Amsterdam (Países Bajos), pueblo en Emmen, Drenthe, Países Bajos.
 Nieuw-Amsterdam (actual Búfalo), antiguo asentamiento colonial neerlandés en Nuevos Países Bajos.
 Nieuw-Amsterdam (actual Natal), antiguo asentamiento colonial neerlandés en Nueva Holanda.
 Île Amsterdam o Nieuw Amsterdam, isla en el océano Índico.

Entretenimiento 
 New Amsterdam, serie de televisión de procedimiento policial de fantasía de 2008.
 New Amsterdam, serie de televisión de drama médico de 2018.
 "New Amsterdam", episodio de la primera temporada de Mad Men.
 New Amsterdam: Live at Heineken Music Hall, álbum de Counting Crows.
 "New Amsterdam", canción de Elvis Costello del álbum  Get Happy!! 
 "New Amsterdam", canción de Travis del álbum The Boy With No Name.
 "New Amsterdam", canción de Ilse DeLange del álbum Gravel & Dust.
 "New Amsterdam", novela de Elizabeth Bear de 2007.
 New Amsterdam Records, sello para compositores e intérpretes de Nueva York.
 New Amsterdam Theatre, teatro en la ciudad de Nueva York.
 The New Amsterdams, banda de rock estadounidense.

Barcos 
 Nieuw Amsterdam, buque de guerra holandés del  comandado por Anthony van Diemen.
 Nieuw Amsterdam, transatlántico en servicio 1905-1932.
 Nieuw Amsterdam, transatlántico en servicio 1938-1974.
 MS Nieuw Amsterdam, crucero en servicio 1984-2000.
 Nieuw Amsterdam, crucero que entró en servicio en 2010.